La Korvpalli Meistriliiga 2015-2016 è stata la 25ª edizione del massimo campionato estone di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del Kalev/Cramo.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2015
Pallacanestro nel 2016
2015-2016